Banjar Masin (Bulok), een plaats in Indonesië
Banjar Masin (Kota Agung Barat), een plaats in Indonesië
Banjar Masin (Baradatu), een plaats in Indonesië